Madrigalejo kan syfta på:

Spanien 

 Madrigalejo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Madrigalejo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres,